Galactosidase ist der Oberbegriff für die zwei Enzyme:

 α-Galactosidase
 β-Galactosidase